Специальный комитет по расследованию коммунистической агрессии и насильственного присоединения стран Балтии к СССР () или Комитет Керстена () — специальный комитет Палаты представителей США по расследованию включения стран Прибалтики в состав СССР под руководством конгрессмена , основанный 27 июля 1953 года. Распущен 4 мая 1954 года и заменён специальным комитетом по коммунистической агрессии.

Фон 
В 1940 году в соответствии с секретным протоколом пакта Молотова — Риббентропа, Советский Союз присоединил страны Прибалтики. В каждой из трёх стран под угрозой применения силы, выдвигались требования о создании марионеточных коммунистических правительств. В июле 1940 года были проведены выборы, и в правительство каждой страны было представлено исключительно коммунистами. Затем эти правительства получили, указание обратиться к советскому правительству с просьбой о присоединении к ним в качестве составных советских республик.

Соединённые Штаты, Великобритания, Норвегия, Франция и Дания не признали присоединение действительным и продолжали аккредитовать представительства Эстонии, Латвии и Литвы. 23 июня 1940 года заместитель государственного секретаря США Самнер Уэллес провозгласил американскую политику непризнания на принципах доктрины Стимсона. Политика сохранялась до восстановления независимости в 1991 году во всех трёх странах.

Расследование 
В 1953 году Палата представителей приняла резолюцию № 346, призывающую к специальному расследованию присоединения стран Балтии к Советскому Союзу. 27 июля 1953 года был создан Специальный комитет Палаты представителей для наблюдения за расследованием под председательством Чарльза Дж. Керстена. Комитет провёл слушания с 30 ноября по 11 декабря 1953 года и сообщил о своих выводах в феврале 1954 года.

В ходе расследования Балтийский комитет опросил около 100 свидетелей, включая , бывшего правительственного чиновника Эстонии;  Йонас Чернюс, бывший премьер-министр Литвы, Юозас Бразайтис, исполняющий обязанности министра иностранных дел Литвы и бывшего президента США Герберта Гувера, каждый из которых предоставил свидетельские показания и дополнительную информацию о советских действиях в Эстонии, Латвии и Литве в 1940 году. Среди обвиняемых в преступлениях были советские деятели Андрей Жданов и Андрей Вышинский.

Значимость 
Значение Комитета Керстена было связано прежде всего с политикой непризнания США советской инкорпорации Эстонии, Латвии и Литвы. Однако расследование в то время рассматривалось как способ для Конгресса США лучше изучить способ, которым Советский Союз смог направить захват власти в зарубежных странах. В частности, расследование совпало с участием Соединенных Штатов в Корейской войне и рассматривалось следователями как способ изучения коммунистических методов, которые могли бы быть использованы для лучшего формулирования политики, связанной с этим конфликтом. Постоянный интерес к этому вопросу привел к тому, что Палата представителей заменила Балтийский комитет Специальным комитетом по коммунистической агрессии, который продолжал действовать до 31 декабря 1954 года.

Примечания

Источники 
 Hearings Before the Select Committee to Investigate the Incorporation of the Baltic States into the U.S.S.R., 83rd United States Congress, First Session, Under Authority of H. Res. 346, Part I (1954)

Комитеты Палаты представителей США
Советско-американские отношения
Присоединение Прибалтики к СССР
Антикоммунистические организации